BNQ peut faire référence à :
 Bibliothèque nationale du Québec ;
 Bureau de normalisation du Québec ;
  ;
 bas niveau de qualification, en référence à une typologie de public.

Code